

Astronomie 
147P/Kushida-Muramatsu, comète ;
(5606) Muramatsu, astéroïde.

Patronyme 

Ken Muramatsu (1962-), pianiste japonais ;
Kōichi Muramatsu (1898-1961), facteur japonais de flûtes modernes ;
Michio Muramatsu (1940-), politologue japonais ;
Osamu Muramatsu (1949-), astronome japonais ;
Shōfu Muramatsu (1889-1961), écrivain japonais ;
Taisuke Muramatsu (1990-), joueur japonaise de football ;
Takatsugu Muramatsu (1978-), pianiste japonais ;
Tomoko Muramatsu (1994-), joueuse japonaise de football ;
Tomomi Muramatsu (1940-), romancier japonais.

Histoire 
Domaine de Muramatsu, fief féodal japonais.

Musique 
Muramatsu Flute, facteur japonais de flûtes traversières modernes;